

Persone
 James Stuart (1612-1655), I duca di Richmond e IX duca di Lennox - nobile scozzese
 James Stuart, II conte di Bute (1696-1723) – nobile scozzese
 James Stuart (1713-1788) – architetto inglese
 James Stuart (m. 1793) – generale inglese
 James Stuart (1741-1815) – generale inglese
 James Stuart-Wortley-Mackenzie, I barone di Wharncliffe (1776-1845) – nobile e politico inglese
 James Stuart Blackton (1875-1941) – regista, produttore e attore inglese
 James Ewell Brown Stuart (1833-1864) - generale statunitense